Un souhait pour Noël peut désigner :  
 Un souhait pour Noël, téléfilm de George Erschbamer diffusé en 2008 ;
 Un souhait pour Noël, téléfilm de Craig Clyde diffusé en 2011.